Amberes – nome spagnolo di Anversa, città belga
 Amberes – comune argentino della Provincia di Tucumán
 Amberes (Anversa) – romanzo del 2002 dello scrittore cileno Roberto Bolaño